XXXV Чемпионат СССР по международным шашкам среди мужчин прошёл в Ташкенте по круговой  системе. В нём приняли участие 18 спортсменов. За победу давалось 1 очко, за ничью ½ очка и 0 за поражение.

Чемпионом страны в третий раз стал Александр Балякин. Второе место у Вадима Вирного, на третьем месте финишировал Александр Шварцман.

Итоговое положение

Ссылки 
 Статистика чемпионата на сайте KNDB

Мужчины 1989
Спортивные соревнования в Ташкенте
1989 год в шашках
Чемпионаты СССР в 1989 году
1989 год в Узбекистане
Соревнования по шашкам в Узбекистане